DMAA steht für:
 Delugan Meissl Associated Architects, ein österreichisches Architekturbüro
 Dimethylarsinsäure (englisch: Dimethylarsinic acid)
 Dimethylacetamid (meist jedoch DMAc abgekürzt)
 Disease Management Association of America, heute DMAA: The Care Continuum Alliance
 Distal Metatarsal Articular Angle, Distaler Gelenkflächenwinkel, ein Begriff aus der Orthopädie
 N,N-Dimethylacrylamid
 Methylhexanamin (1,3-Dimethylamylamin), ein Dopingmittel

Abkürzung